

Селище міського типу:
 Полянка — Житомирська область, Баранівський район
Села:
 Полянка — Житомирська область, Коростенський район
 Полянка — Львівська область, Львівський район
 Полянка — Миколаївська область, Арбузинський район
 Полянка — Одеська область, Білгород-Дністровський район

 Полянка — колишнє село у Середино-Будському районі Сумської області.

Села:
 Полянка — Мінська область, Вілейський район
 Полянка — Мінська область, Смолевицький район
 Полянка — Мінська область, Червенський район

Населені пункти та їхні частини
 Полянка — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Полянка — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Полянка — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Полянка — частина міста Коросно в Підкарпатському воєводстві
 Полянка — частина села Щитниця в гміні Варта-Болеславецька Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Полянка — частина села Шиба в гміні Нове Мястечко Новосольського повіту Любуського воєводства
 Полянка — частина села Натолін-Керноський в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Полянка — частина села Пшиґлув у гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Полянка — частина села Пшисетниця в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Полянка — частина села Соболюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Полянка — частина села Ломниця-Здруй в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Полянка — частина села Лесьнево-Дольне в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Полянка — частина села Істебна в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Полянка — частина села Райча в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Полянка — осада в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Полянка — осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Полянка — лісова осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства

«Полянка» — станція Серпуховсько-Тимірязівської лінії Московського метрополітену

Полянка — село, громада округу Миява, Тренчинський край.

Примітки